Il doppio dello Sacramento Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tennys Sandgren e Rhyne Williams erano i detentori del titolo.

Matt Reid e John-Patrick Smith hanno battuto in finale Jarmere Jenkins e Donald Young 7–6(1), 4-6, [14–12].

Teste di serie

  Samuel Groth /  Chris Guccione (primo turno)
  John-Patrick Smith /  Matt Reid (Campioni)

  Tennys Sandgren /  Rhyne Williams (primo turno)
  Alex Kuznetsov /  Peter Polansky (Primo turno, ritiro)

Tabellone

Note 
 
 

Sacramento Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013